Гріжо () — португальська власна назва.

Топоніми

Гріжо (Маседу-де-Кавалейруш) — парафія.
 Гріжо-де-Парада — парафія.